Ново-Село (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 211 жителей (по переписи населения 1991 года — 336 жителей).

Демография 
В селе Ново-Село, по переписи 2002 года проживали 173 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,8 лет (41,9 года у мужчин и 39,6 года у женщин). В селе есть 83 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,54.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины